Amazon Game Studios — подразделение Amazon, занимающееся разработкой компьютерных игр.

Компания основана 2011 году, когда Amazon открыла Amazon Appstore и начала нанимать разработчиков для социальных мобильных игр. В 2012 году Amazon Game Studios выпустила Living Classics, социальную игру для Facebook.

Игры

Примечания 

Производители компьютерных игр по алфавиту